Anthelme ist der Name folgender Personen:

 Jean Anthelme Brillat-Savarin (1755–1826), französischer Schriftsteller 
 Joseph Récamier (Joseph-Claude-Anthelme Récamier; 1774–1852), französischer Arzt und Gynäkologe
 Nizier Anthelme Philippe (1849–1905), französischer Mystiker und Okkultist
 Anthelme Louis Claude Marie, Baron von Richerand (1779–1840), französischer Chirurg und Physiologe
 Soliman Pascha (Joseph Anthelme Sève; genannt al-Faransawî („der Franzose“)), französisch-ägyptischer Offizier

Siehe auch:
 Anthelm, von 763/764 ? bis 764/770 der 4. Bischof von Passau
 Antelmo di Chignin (Anthelm von Belley; 1107–1178), Prior der beiden Kartausen La Grande Chartreuse und La Chartreuse de Portes und Bischof von Belley